Hampl ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Hampl (1875–1942), tschechischer Politiker 
 František Hampl (1901–1977), tschechischer Schriftsteller, Literarhistoriker und Literaturkritiker
 Franz Hampl (1910–2000), österreichischer Althistoriker
 Franz Hampl (Historiker, 1915) (1915–1980), österreichischer Ur- und Frühhistoriker  
 Helmut Hampl (1950–2021), deutscher Fußballspieler
 Jan Hampl (1895–1970), tschechischer Agrochemiker
 Josef Hampl (1932–2019), tschechischer Grafiker 
 Ladislav Hampl (* 1981), tschechischer Schauspieler
 Martin Hampl (1940–2022), tschechischer Sozialgeograph
 Miloslav Hampl (1897–1974), tschechischer Mathematiker 
 Mojmír Hampl (* 1975), tschechischer Ökonom und Bankmanager
 Patricia Hampl (* 1946), amerikanische Memoaristin und Schriftstellerin
 Petr Hampl (* 1946), tschechischer Grafiker und Maler
 Stefan Hampl (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Štěpán Hampl (* 1999), tschechischer Leichtathlet
 Stephanie Hampl (* 1980), deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Tomáš Hampl, tschechischer Flugzeuganalytiker
 Václav Hampl (* 1962), tschechischer Physiologe und Hochschullehrer
 Vladimír  Hampl (* 1976), tschechischer Parasitologe
 Zdeněk Hampl (auch Hampejs) (1929–1986), tschechischer Philologe

Siehe auch:
 Hampel
 Hamplová